Слободчиков — русская фамилия; имеет женскую форму Слободчикова. Известные носители:
 Слободчиков, Алексей Терентьевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Слободчиков, Василий Фёдорович (более известен как Манчаары; 1805—1870) — якутский национальный герой, выступивший против гнёта местных феодалов.
 Слободчиков, Виктор Иванович (род. 1944) — российский психолог, член-корреспондент РАО.
 Слободчиков, Иван Фёдорович (1905—1994) — советский писатель.
 Слободчиков, Илья Михайлович (род. 1971) — профессор, доктор психологических наук, член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук.
 Слободчиков, Степан Никандрович (1928—1990) — советский партийный и государственный деятель, председатель Корякского окрисполкома.
 Слободчиков, Сысой (?—1828) —— служащий Российско-Американской компании (РАК), исследователь западного  побережья Северной Америки, правитель Озёрского редута и поселения на о. Уруп.

См. также 
 Слободчикова